Вапа може бити:

Вапа (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Србија
Вапа (Чачак), насеље града Чачка, Србија
Вапа, стари назив насеља Центар Жупа, Северна Македонија

или:
Вапа (река), река у Србији